Masters Series Monte Carlo 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Masters Series z cyklu Masters Series Monte Carlo rozgrywany w dniach 15–22 kwietnia 2007 roku w Monte Carlo na kortach ziemnych o puli nagród 2 082 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Monako